Ива́н Ра́дченко: Радченко, Иван Андреевич (1918 — ?) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Радченко, Иван Васильевич (1935—1997) — советский растениевод, Герой Социалистического Труда.
 Радченко, Иван Иванович (1874—1942) — российский революционер, советский государственный деятель.
 Радченко, Иван Семёнович (1926—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Радченко, Иван Фёдорович (1925—1945) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.